Mościce peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :
 Mościce, quartier de Tarnów
 Mościce, village de la voïvodie de Lubusz
 Mościce, village de la voïvodie de Mazovie